Національний дивізіон Молдови 2004—2005 — 14-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вп'яте поспіль здобув Шериф.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ністру взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Молдови 2004—2005.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 червня 2005

|}

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

2004—2005
Молдова
Молдова